Il existe quatre maréchaux de Brissac :
Charles I de Cossé, comte de Brissac (1505-1563), maréchal de France en 1550 par Henri II.
Artus de Cossé-Brissac, seigneur de Gonnord et comte de Secondigny (1512-1582), maréchal de France en 1567 par Charles IX.
Charles II de Cossé, duc de Brissac (1562-1621), maréchal de France en 1594 par Henri IV.
Jean de Cossé, duc de Brissac (1698-1780), maréchal de France en 1768 par Louis XV.

Maréchal de France
Militaire de l'Ancien Régime
Famille de Cossé-Brissac
Duc de Brissac